Der Zayar Shwe Myay Football Club (kurz Zayar Shwe Myay FC), auch The Dragons genannt, ist ein Fußballverein aus Myanmar. Der Verein ist in Monywa beheimatet und spielte bis 2016 in der höchsten Liga des Landes, der Myanmar National League.

Geschichte 
Der Verein wurde 2009 gegründet und spielte bis 2016 in der höchsten Liga des Landes, der Myanmar National League. Zum Ende der Spielzeit 2016 zog er sich vom Ligabetrieb zurück.

Stadion 

Der Verein trug seine Heimspiele im Monywa Stadium in Monywa aus. Die Spielstätte hat ein Fassungsvermögen von 5000 Zuschauern.

Erfolge 
Myanmar National League
 Vizemeister: 2010

Ehemalige Spieler

Saisonplatzierung seit 2009

Beste Torschützen seit 2010

Trainer seit 2015

Weblinks 
 Zayar Shwe Myay FC bei transfermarkt.de
 Zayar Shwe Myay FC bei soccerway.com

Myanmarischer Fußballverein
Gegründet 2009
Sport (Monywa)